Příjmení Bulín nese  více osobností:

 Hynek Bulín (1869–1950) – český politik, právník, spisovatel a žurnalista
 Hynek Bulín mladší (1908–1996) – český právník, historik, filozof a slavista
 Jáchym Bulín (1934–2021) – československý skokan na lyžích
 Josef Mauritius Bulín (1744–1785) – český premonstrátský kněz a spisovatel